Blancafort (Spanyolország), település Spanyolországban, Tarragona tartományban.
Blancafort (Franciaország), település Franciaországban, Cher megyében.